De Jonge is een veel voorkomende Nederlandse achternaam. Varianten hierop zijn de namen De Jong en De Jongh.

 De Jonge (geslacht) - het adellijke geslacht De Jonge

Bekende personen met deze naam zijn:
 Barbara De Jonge (1974), Vlaams actrice
 Bonifacius Cornelis de Jonge (1834-1907), Nederlands raadsheer in de Hoge Raad
 Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1954), Nederlands minister en gouverneur-generaal
 Caspar de Jonge (1826-?), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Eric Janse de Jonge (1957), Nederlands politicus
 Ernst de Jonge (1914-1944), Nederlands olympisch roeier en verzetsman 
 François Clement de Jonge (1766-1834), Nederlands politicus
 Freek de Jonge (1944), Nederlands cabaretier
 Guus de Jonge (1924-2015), Nederlands hoogleraar kindergeneeskunde
 Hank de Jonge (1917-2008), Nederlands advocaat
 Harm de Jonge (1939), Nederlands jeugdboekenschrijver
 Hella de Jonge (1949), Nederlands kunstenares, vrouw van Freek de Jonge
 Henk de Jonge (1916-2010), Nederlands militair
 Henk de Jonge (1946), Nederlands voetbaltrainer
 Hugo de Jonge (1977), Nederlands politicus
 Jacob de Jonge (1922), Nederlands oorlogsmisdadiger
 Jan de Jonge (1963), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Johan Karel Jakob de Jonge (1828-1880), Nederlands historicus, zoon van Johannes Cornelis de Jonge
 Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853), Nederlands politicus en geschiedschrijver
 Johan Antoni de Jonge (1864-1927), Nederlands kunstschilder
 Klaas de Jonge (1937), Nederlands mensenrechtenactivist
 Ko de Jonge (1945), Nederlands kunstenaar
 Maartje de Jonge (1979), Nederlands schaakster
 Marien de Jonge (1911-2012), Engelandvaarder
 Marinus Willem de Jonge van Campensnieuwland (1786-1858), Nederlands politicus
 Martinus de Jonge (1859-1942), Nederlands topambtenaar en secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën
 Ron de Jonge (1953), Nederlands handballer
 Willem Caspar de Jonge (1866-1925), lid van de Tweede en Eerste Kamer

Daarnaast is "De Jonge" een achtervoegsel dat vroeger diende om onderscheid te maken met een ouder familielid - meestal de vader - als naamgenoot (zoals tegenwoordig "junior"). In dit geval is het geen achternaam, hoewel soms abusievelijk zo opgevat.

Bekende personen met dit achtervoegsel zijn:
Jan Brueghel de Jonge, Zuid-Nederlands kunstschilder, zoon van Jan Brueghel de Oude
Pieter Brueghel de Jonge, Vlaams kunstschilder, zoon van Pieter Bruegel de Oude
Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, Zuid-Nederlands beeldhouwer en architect, zoon van Hiëronymus Duquesnoy de Oudere
Cornelis Evertsen de Jonge, Nederlands admiraal, neef van Cornelis Evertsen de Oude
Hans Holbein de Jonge, Beiers kunstschilder, zoon van Hans Holbein de Oude
Cornelis Matelieff de Jonge, Nederlands koopman, burgemeester en bewindvoerder van de VOC
David Teniers II, Vlaams kunstschilder, zoon van David Teniers de Oude
Willem van de Velde de Jonge, Nederlands kunstschilder, zoon van Willem van de Velde de Oude

zie ook 
Biografielijst

Jonge, de